Dominikia Blaszk., Chwat & Kovács, 2014 : un genre de champignons de la famille des Glomeraceae
Dominikia Lesne, 1899 : un genre de coléoptères de la famille des Bostrichidae